Clocher#esprit de clocher
un site de commerce en ligne
un livre